Cance może dotyczyć: 
 Cance – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Ardèche
 Cance – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Orne
 Cance – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Manche

Zobacz też 
 Pierre Cance – francuski wojskowy, członek Milice Français, dowódca 1 batalionu 8 Brygady Szturmowej SS "Frankreich"